Roder steht für

 Maschinen für die Ernte im Wurzelbereich, siehe Erntemaschine
Baumroder, siehe Rodung

Roder heißen folgende geographische Objekte:
 Roder (Kall), Ortsteil der Stadt Kall in Nordrhein-Westfalen
 Roder (Clerf), Ortschaft in der Gemeinde Clerf, Luxemburg
 Roder (Berg), Berg im Thüringer Schiefergebirge im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Roder ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Roder (1896–1970), deutscher Konstrukteur
 André Roder (1900–1959), österreichischer Bildhauer
 Armin Roder (* 1932), deutscher Schauspieler und Mitbegründer der Compagnie de Comédie Rostock
 Christian Roder (1845–1921), deutscher Lehrer, Archivar und Historiker
 Dechen Roder (* 1980), bhutanische Filmregisseurin 
 Erna Roder (1916–2007), deutsche Malerin
 Friedrich Roder (1834–1902), deutscher Verwaltungsjurist
 Hartmut Roder (* 1951), deutscher Historiker
 Heinz Roder (1895–1965), deutscher Maler
 Jan Roder (* 1968), deutscher Jazz-Bassist
 Johann Roder (1814–1890), Gastwirt, Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Johannes Roder (16. Jahrhundert–1596), Zisterzienser-Abt im Kloster Himmerod
 John Roder (1950–2018), kanadischer Immunologe und Neurobiologe
 Kurt Roder (1945–2020), deutscher Fußballspieler
 Lorenz Roder (1881–1958), deutscher Jurist
 Mirro Roder, Spielername von Miroslav Rödr (* 1941), ehemaliger US-amerikanischer Fußball- und American-Football-Spieler
 Paul Roder (1902–1993), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Reinhard Roder (* 1941), ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer

Roder wird im Englischen als Ersatz für Röder gebraucht.

Siehe auch:
 Rodder (Begriffsklärung)
 Roter
 Rother